Yang Ha-eun (koreanisch 양하은; * 25. Februar 1994 in Seoul) ist eine südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie gewann die Goldmedaille im Mixed-Doppel bei der WM 2015.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 2. Mai 2015)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Südkorea)
Olympiateilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010
Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
Universiadeteilnehmer (Südkorea)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2015
Geboren 1994
Südkoreaner
Frau